
Helt kan hevise til flere artikler:

 Helt – Person der har udøvet en heroisk handling
 Helt (fisk) – Laksefisk
 John Helt (født 1959) – tidligere dansk fodboldspiller
 Nicolaj Helt (død 1667) – dansk admiral
 Vilhelm Helt (død 1724) – dansk digter og embedsmand